Список эпизодов американского телевизионного сериала «Ходячие мертвецы», разработанного Фрэнком Дарабонтом и основанного на одноимённой серии комиксов, созданной Робертом Киркманом, Тони Муром и Чарли Адлардом. В центре сюжета небольшая группа людей, пытающаяся выжить после зомби-апокалипсиса.

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2010)

Сезон 2 (2011-2012)

Сезон 3 (2012-2013)

Сезон 4 (2013-2014)

Сезон 5 (2014-2015)

Сезон 6 (2015-2016)

Сезон 7 (2016-2017)

Сезон 8 (2017-2018)

Сезон 9 (2018-2019)

Сезон 10 (2019-2021)

Сезон 11 (2021-2022)

Примечания

Ссылки 
 
 Список эпизодов телесериала «Ходячие мертвецы» на сайте IMDb